

Сологубовка — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Сологубовка — селище, Кіровський район, Ленінградська область

Див. також 
 Сологубівка